Rogainiai ist der litauische Name ostpreußischer Orte, die heute in Polen bzw. Russland liegen, nämlich von:
 Rogainen, Kreis Goldap, seit 1945: Rogajny (Dubeninki) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Rogainen, Kreis Labiau, seit 1946: Sujewka (Kaliningrad) in der Oblast Kaliningrad, Russland